Järvträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järvträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 715639-170589), sjö i Skellefteå kommun,  (96,5 ha)
Järvträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 717918-168192), sjö i Skellefteå kommun,  (1,37 km²)
Järvträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,24 km²)
Järvträsket (Lycksele socken, Lappland, 719016-163191), sjö i Lycksele kommun,  (69,4 ha)
Järvträsket (Lycksele socken, Lappland, 720288-162988), sjö i Lycksele kommun,  (26,9 ha)

Se även
Järvträsk, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn